Troiițke (în , ):
 Troiițke, Melitopol este un sat în comuna Novobohdanivka din raionul Melitopol, regiunea Zaporijjea, Ucraina. 
 Troiițke, Novomoskovsk este un sat în comuna Holubivka din raionul Novomoskovsk, regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina.
 Troiițke, Peatîhatkî este localitatea de reședință a comunei Troiițke din raionul Peatîhatkî, regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina.
 Troiițke, Petropavlivka este o comună în raionul Petropavlivka, regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina.
 Troiițke, Pavlohrad este localitatea de reședință a comunei Troiițke din raionul Pavlohrad, regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina.
 Troiițke, Sînelnîkove este un sat în comuna Hirkî din raionul Sînelnîkove, regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina.

Vezi și 
 Troițcoe